YLR peut se référer à :
 Leaf Rapids Airport, un aéroport situé à  6 km du bourg de Leaf Rapids dans le Manitoba au Canada ;
 Yaxham Light Railway, une ligne de chemin de fer située dans le village de Yaxham, dans le comté de Norfolk en Angleterre. 
Homonymie